Virden (Illinois)
Virden (Novo México)

Desambiguação